Олег Афанасьев:
 Афанасьев, Олег Алексеевич (1939—2002) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино.
 Афанасьев, Олег Львович (1937—2020) — советский и российский писатель, прозаик, публицист.